Excellence ist der Name von

 einem Schiff, siehe Excellence (Schiff)
 einer schwedischen Musikgruppe, siehe Excellence (Band)
 einer tunesischen Partei, siehe Excellence (Partei)
 einem Pkw-Modell, siehe Facel Vega Excellence